Tasiilaartiip Kangertiva bezeichnet:
 Tasiilaartiip Kangertiva (Bucht) (auch Aaguttat), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaartiip Kangertiva (Fjord) (auch Tasiilaartik), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland